Zigante oder Žigante ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Zigante (* 1961), französischer Gitarrist
 Suzana Žigante (* 1994), US-amerikanisch-kroatische Fußballspielerin